Confraternita – tipo di associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica che ha come scopo peculiare l'incremento del culto pubblico, l'esercizio di opere di carità, di penitenza, di catechesi non disgiunta dalla cultura
 Confraternita islamica (tarīqa) – tipo di organizzazione di ambito sufi
 Confraternita artigiana – tipo di associazione di artigiani dell'Alto Medioevo, in seguito divenuta "gilda"
 Confraternita studentesca – associazione di studenti (fraternity e sorority), tipica delle università statunitensi
 Confraternita  – qualunque associazione di componenti uniti da ideali di fraternità

Altri progetti